Caliope puede referirse a:

 Calíope, musa de la mitología griega.
 Calíope, asteroide número 22 de la serie, bautizado en honor a la musa griega.
 Calíope, instrumento musical que produce sonido a base de silbatos y vapor.